Het seizoen 2010/11 van FC Schalke 04 was het 107e jaar in het Duits betaald voetbal voor de club uit Gelsenkirchen. De club kwam uit in de Duitsland en nam deel aan het toernooi om de DFB-Pokal. Internationaal was Schalke een van de deelnemers aan de UEFA Champions League.

Trainer-coach Felix Magath stond gedurende het eerste deel van het seizoen langs het veld. In maart 2011 werd hij ontslagen en vervangen door Ralf Rangnick. Onder leiding van deze trainers won Schalke elf van de 34 competitiewedstrijden en eindigde de club daardoor op een veertiende plaats, twee posities boven de plaats voor play-offs om promotie en degradatie. Hoewel in de competitie FC Schalke 04 matig presteerde, werd op 21 mei 2011 wel het Duitse bekertoernooi (DFB-Pokal) gewonnen door in de finale MSV Duisburg met 0–5 te verslaan. Ook was Schalke succesvol in de Champions League, waarin de halve finale bereikt werd, die over twee wedstrijden verloren werd van het Engelse Manchester United FC.

Topscorer van het seizoen werd aanvaller Raúl González Blanco (Spanje) met dertien treffers in 34 competitieduels en zes in de andere twee competities.

Supercup

Bundesliga

DFB-Pokal

UEFA Champions League

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van FC Schalke 04

2010
Schalke 04